Het ATP-toernooi van Shanghai 2009 werd van 11 tot en met 18 oktober gespeeld in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Shanghai ATP Masters 1000 by Rolex.

Het was een nieuw toernooi, waardoor er ook geen titelverdedigers zijn.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De 8 hoogst geplaatste spelers ontvingen een bye voor de eerste ronde.

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers 
De acht hoogst geplaatste duo's ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
   Officiële website
  Profiel op de website van de ATP

2009